Studjanka ist der Name von

 Studjanka (Rajon Dubno), Dorf im Rajon Dubno, Ukraine
 Studjanka (Fluss), Fluss im Minskaja Woblasz in Weißrussland